Уэллс-парк ():

  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.
  — парк в округе Уилкин, штат Миннесота, США.